Cendea de Iza — município de Navarra, Espanha, cuja capital é Iza
Iza (Colômbia) — município do departamento de Boyacá
Iza (cantora) — cantora pop brasileira
IZA — código IATA do Aeroporto Presidente Itamar Franco, ou Aeroporto Regional da Zona da Mata, em Minas Gerais.

Desambiguações de topônimos